Bill Goodwin peut nommer :
Bill Goodwin (1910-1958), acteur américain ;
Bill Goodwin (1942-), batteur de jazz américain, fils du précédent.